Der Begriff Cytota bezeichnet

 zelluläre Organismen (als wissenschaftlicher Begriff), synonym für Lebewesen oder Biota (inklusive des Menschens)
 den ursprünglichen Namen der englischen Melodic-Hardcore-Band Shvpes